Radziejów peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Radziejów est une ville de la voïvodie de Couïavie-Poméranie.
 Radziejów est une gmina dont cette ville est le siège.
 Radziejów est un village de la voïvodie de Lublin.
 Radziejów est un village de la voïvodie d'Opole.